Список первых номеров мирового рейтинга среди гольфистов — список игроков в гольф, когда-либо достигавших вершины Официального Мирового рейтинга гольфистов (Official World Golf Ranking). По состоянию на 18 октября 2020 года Дастин Джонсон — первый номер мирового рейтинга. Тайгер Вудс возглавлял рейтинг наибольшее количество недель подряд (281) и наибольшее количество недель всего за карьеру (683), а Том Леман - наименьшее общее количество недель, проведя на вершине рейтинга всего одну неделю в апреле 1997 года.. Три гольфиста продержались на верхней строчке рейтинга весь календарный год: Ник Фальдо (1993), Грег Норман (1996) и Тайгер Вудс (2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009).. Первым гольфистом, ставшим Номером один, был Бернхард Лангер.

В скобках за фамилией указан номер вхождения в статус.

Жирным выделен итоговый результат по неделям лидерства.

Примечания

Ссылки 
 http://www.owgr.com/ranking

Гольф
Гольф